Zalug je ime več naselij:
 Zalug, Hrvaška v Občini Hum na Sutli, Krapinsko-zagorska županija
 Zalug, Srbija v Občini Prijepolje, Zlatiborski upravni okraj